Friday Night Lights steht für:

 Friday Night Lights – Touchdown am Freitag, US-amerikanischer Film von Peter Berg und Josh Pate (2004)
 Friday Night Lights (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2006–2011)
 Friday Night Lights (Mixtape), Mixtape von J. Cole (2010)